WISE 1049-5319 (também conhecido como WISE J104915.57-531906.1 ou Luhman 16) é o terceiro sistema estelar mais próximo da Terra, a 6,6 anos-luz.
Composto de duas estrelas anãs marrons, o sistema foi descoberto pelo projeto WISE da NASA. É o sistema mais próximo da Terra e foi descoberto no último século.

Objetos astronômicos descobertos em 2013
Estrelas binárias
Estrelas de classe L
Estrelas de classe T
Anãs marrons
Constelação de Vela